{{Конкурс красоты 
| Фото             = Tereza Fajksova Olympia 2013.jpg
| Описание_фото    = Тереза Файксова, победительница Мисс Земля 2012
| Победитель       = Тереза Файксова
| Страна           = | Дата             = 24 ноября, 2012 года
| Ведущие          = 
| Интервал-акт     = 
| Количество стран = 80
| Итоговых мест    = 16
| Место проведения = Versailles Palace, Мунтинлупа, Филиппины
| Телеканал хозяев = 
| Дебютировали     = 
| Отказались       = 
| Вернулись        = 
| Предыдущий       = 2011
| Следующий        = 2013
}}Мисс Земля 2012 () — 12-й ежегодный конкурс красоты, проводился 24 ноября 2012 года в Versailles Palace, Мунтинлупа, Филиппины. Конкурс красоты транслировался по телеканалам Star World 25 ноября в 10:00 a.m. и по ABS-CBN, Studio 23, TFC-The Filipino Channel. Победительницей стала представительница Чехии, студентка и модель из Брно — Тереза Файксова.

Слоганом этого конкурса красоты стал “International Year of Sustainable Energy for All”

 Результаты 

 Специальные награды 

 Основные награды 

 Малая/Спонсорская награда 

 Медальный зачёт 

 Вызов 

 Ответ победительницы 

 Судьи 

 Музыка 
 Dance Again Remix — Дженнифер Лопес — фоновая музыка на открытии.
 Diamonds (Рианна) — Violin Remix — Йордан Вэйр - фоновая музыка на показе в вечерних платьях.
 Fashionista — Джимми Джеймс - Фоновая инструментальная музыка использованная для выхода в купальниках.

 Дискуссия 

 Участницы 

 Примечание 
 Дебют 
     Вернулись 

 Последний раз участвовали в 2004 году:
  Последний раз участвовали в 2007 году:
  Последний раз участвовали в 2008 году:
  Последний раз участвовали в 2009 году:
  Последний раз участвовали в 2010 году:
        Замены 
        Участие в других конкурсах красоты 

 Международное вещание 
Азиатско-Тихоокеанский регион: STAR World
 ''': Star World, ABS-CBN, The Filipino Channel, Studio 23

См. также 
Мисс Вселенная 2012
Мисс Интернешнл 2012
Мисс Мира 2012

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт
 Miss Earth Foundation
 Miss Earth Foundation Kids' I Love My Planet

Мисс Земля
События 3 декабря
Декабрь 2012 года
2012 год на Филиппинах
Мунтинлупа